Andrew Wiles
9999 Wiles
Jason Wiles

Desambiguações de sobrenomes